pojęcie obejmujące transport i łączność, tzn. przesyłanie informacji za pośrednictwem poczty, sieci telekomunikacyjnej, radia i telewizji
 komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe
 komunikacja językowa
 komunikacja społeczna
 komunikacja perswazyjna
 komunikacja wokalna
 komunikacja wizualna
 komunikacja symboliczna
 komunikacja międzykulturowa
 komunikacja marketingowa
 komunikacja polityczna
 komunikacja wewnętrzna
 komunikacja techniczna
 komunikacja internetowa
 komunikacja zintegrowana
 komunikacja międzyprocesowa
 komunikacja bliskiego zasięgu

Zobacz też 

 środek komunikacji
 środki komunikacji elektronicznej
 kanał komunikacyjny
 narzędzia komunikacji
 zarządzanie komunikacją

Przypisy